Ventosa (biologia) - órgão de alguns animais que lhe permitem sugar os corpos a que se aferram
 Ventosa (objecto) - utensílio em formato esférico que, através da formação de um vácuo, suporta pesos consideráveis e é usado em terapias alternativas

Localidades 

 Ventosa (La Rioja)

 Ventosa (Elvas)
 Ventosa (Alenquer)
 Ventosa (Torres Vedras)
 Ventosa (Vieira do Minho)
 Ventosa (Vouzela)
 Ventosa do Bairro - no concelho da Mealhada

Ver também
 Venteira

Desambiguação